Ва́цлав Ко́рунка (; 25 декабря 1965, Йилемнице) — чехословацкий и чешский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.

Карьера 
В Кубке мира Корунка дебютировал в 1987 году, в январе 1991 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Всего имеет на своём счету 3 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Корунки в общем итоговом зачёте Кубка мира является 11-е место в сезоне 1992/93.

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари, завоевал бронзу в эстафетной гонке, кроме того занял 28-е место в гонке на 15 км классикой.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, был 7-м в эстафете, 17-м в гонке на 10 км классикой, 14-м в гонке преследования и 13-м в гонке на 50 км коньком.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, стартовал в трёх гонках, эстафета — 8-е место, 10 км классикой — 59-е место, гонка преследования — 37-е место.

За свою карьеру принимал участие в шести чемпионатах мира, на чемпионате мира-1989 завоевал бронзу в эстафете, в личных гонках лучший результат — 8-е место в гонке на 15 км классикой на том же чемпионате.

Ссылки 
 
 

Лыжники Чехословакии
Лыжники Чехии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года